Wedderkopf ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Catharina Wedderkopf (1715–1786),  Geschäftsfrau, Konsulentin und Frauenrechtlerin
 Carl Wedderkopf (1885–1961), Kommunalpolitiker (SPD)